

Населені пункти та їхні частини

 Антонюв — село в гміні Стара Камениця Єленьогурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Антонюв — село в гміні Мілеюв Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Антонюв — село в гміні Кодромб Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Антонюв — село в гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Антонюв — село в гміні Жарнув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Антонюв — село в гміні Ґельнюв Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Антонюв — село в гміні Хлевіська Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Антонюв — село в гміні Скаришев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Антонюв — село в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Антонюв — село в гміні Озімек Опольського повіту Опольського воєводства
 Антонюв — село в гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Антонюв — село в гміні Миканув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Антонюв — село в гміні Балтув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Антонюв — частина села Воля-Блякова в гміні Льґота-Велька Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Антонюв — частина села Воля-Скшидлянська в гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Антонюв — частина села Вельоґура в гміні Єдлінськ Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Антонюв — частина села Новий Двур в гміні Красоцин Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Антонюв — колонія в гміні Крушина Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Антонюв — колонія в гміні Імельно Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Антонюв — осада в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Антонюв — лісова осада в гміні Кломніце Ченстоховського повіту Сілезького воєводства

Примітки